Александр Эммануэль Родригес (; ) — профессиональный американский бейсболист, игрок третьей базы. В Главной лиге бейсбола дебютировал 8 июля 1994 года за «Сиэтл Маринерс». Выступал также за команду «Техас Рэйнджерс». Последнюю игру в своей карьере сыграл за «Нью-Йорк Янкиз» 12 августа 2016 года.

С июля 2010 года по сентябрь 2011 года встречался с актрисой Камерон Диас.

В 2013 году был дисквалифицирован на 211 матчей как один из фигурантов скандального допингового дела. Остальные бейсболисты были отстранены на 50 матчей, Родригес же был также наказан за препятствие расследованию.

Был женат на Синтии Скёртис с 2002 до 2008 года. В этом браке родилось две девочки: Наташа Александр Родригес (род. 18.11.2004) и Элла Александр Родригес (род. 21.04.2008).

В марте 2017 года начал встречаться с певицей Дженнифер Лопес.

Бизнес

A-Rod Corp 
В 1996 году основал холдингвоую компанию A-Rod Corp, начавшую инвестиционную деятельность в 2003 году. Через неё Родригес вложил в ряд компаний в сфере технологий, недвижимости, велнеса и развлечений. В 2008 году для работы в фере недвижимости была основана Newport Property Construction.

В 2012 году был основан Monument Capital Management, который к 2019 году приобрёл недвижимости на сумму более 700 млн. долл. Компания владела 15 тыс. квартир в 13 штатах.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте MLB
 Профиль на сайте Retrosheet.org
 Una poderosa mancha pudo haber llegado a la carrera de A-Rod

Бейсболисты Доминиканской Республики
Игроки «Сиэтл Маринерс»
Игроки «Техас Рейнджерс»
Игроки «Нью-Йорк Янкиз»
Игроки третьей базы МЛБ